Guayadeque ist der Name von

 Barranco de Guayadeque, Schlucht auf Gran Canaria 
 Guayadeque (Audioplayer)